Toponímia:
 Iola (Illinois)
 Iola (Kansas)
 Iola (Pennsilvània)
 Iola (Wisconsin)
 Lingüística:
 Idioma iola